Иван Павлович Сергеев:
 Сергеев, Иван Павлович (1897—1942) — советский военный и государственный деятель.
 Сергеев, Иван Павлович (род. 1950) — советский и украинский историк.